Magnustjärn kan syfta på:
Magnustjärnen (Mörsils socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (19 ha)
Magnustjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn